Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Raúl Ramírez 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (campione)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Raúl Ramírez (finale)

 Roscoe Tanner (semifinali)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Tim Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1978